La Prima Divisione 1930-1931, che costituì il terzo campionato italiano di calcio per importanza e il più basso a gestione nazionale, fu la terza ed ultima edizione della categoria organizzata separatamente nelle due zone del paese. Al Nord la competizione fu curata dal Direttorio Divisioni Superiori di Milano e vide la creazione di un quarto girone rispetto alla stagione precedente. Al Sud, dove l'organico fu più che raddoppiato dato che i fascisti decisero di inserirvi tutti i capoluoghi di provincia con una squadra economicamente stabile, furono istituiti due gironi.
L'onere di organizzare il campionato fu devoluto dalla F.I.G.C. al Fiduciario per il Sud del D.D.S. (il liquidatore del Direttorio Meridionale) in vista del successivo e definitivo passaggio anche dei gironi "Sud" sotto la gestione del D.D.S.L'aumento dei gironi impose l'istituzione di distinti raggruppamenti finali che mettevano in palio tre posti per la Serie B: due per le squadre Nord e uno per quelle Sud.

Stagione

Formula
Al campionato parteciparono 80 società, di cui 56 per il Nord e 24 per il Sud, suddivise in sei gironi a carattere interregionale.
Al Nord, le prime due classificate di ogni raggruppamento accedettero alle finali, strutturate su due gironi che davano ciascuno una promozione in Divisione Nazionale Serie B. Al Sud, le vincitrici dei raggruppamenti si affrontarono in una finale con in palio una promozione in Serie B.
Sebbene il regolamento della F.I.G.C. prevedesse poi una finalissima per il titolo di categoria, non ci sono riscontri oggettivi che dimostrino che questa sia stata effettivamente disputata.
Le ultime classificate di ogni girone retrocedono nei campionati regionali di Seconda Divisione.

Gironi Nord

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

 Per approfondire sulle riammissioni, le penalizzazioni e le altre variazioni che hanno modificato alcuni verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nella voce Prima Divisione 1931-1932.

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1931-1932. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione/ammissione alle finali che per la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Rovigo e Dolo dovevano disputare uno spareggio-salvezza, poi annullato causa disposizione di allargamento quadri.
Il Carpi e il Dolo hanno scontato 1 punto di penalizzazione, per rinuncia.
Il Carpi è stato poi riammesso in Prima Divisione 1931-1932.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1931-1932. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione/ammissione alle finali che per la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Empoli e Faenza dovevano disputare uno spareggio-salvezza, poi annullato causa disposizione di allargamento quadri.
Il Littorio Firenze ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.
Il Littorio Firenze è stato poi riammesso in Prima Divisione 1931-1932.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1931-1932. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione/ammissione alle finali che per la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Il Clarense poi riammessa in Prima Divisione 1931-1932 causa disposizione di allargamento quadri.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Escluso dal campionato. 
      Retrocesso in Seconda Divisione 1931-1932.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione/ammissione alle finali che per la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Pavia e Vogherese terminatono il campionato a pari punti. Fu necessario uno spareggio.
Il Codogno fu poi riammesso in Prima Divisione 1931-1932 causa allargamento quadri.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio ammissione fase finale

Gironi finali Nord 
Le 8 squadre ammesse ai gironi finali nord (SPAL, Pro Gorizia, Forlì, Reggiana, Comense, Seregno, Vigevanesi e Pavia) furono divise in due gironi da 4 squadre ognuno, dove solo la prima otteneva la promozione in Serie B 1931-1932.

Girone finale A

Classifica finale

 
Legenda:
      Promossa in Serie B 1931-1932.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione/ammissione alle finali che per la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Calendario

Girone finale B

Classifica finale

 
Legenda:
      Promossa in Serie B 1931-1932.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione/ammissione alle finali che per la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Calendario

Gironi Sud

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1931-1932.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione/ammissione alle finali che per la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

La Bagnolese e il Savoia penalizzati hanno scontato 1 punto di penalizzazione per altrettante rinunce.
La Bagnolese e il Savoia  sono stati poi riammessi in Prima Divisione 1931-1932.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1931-1932.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione/ammissione alle finali che per la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Il Terni ha scontato 2 punti di penalizzazione per altrettante rinunce.
Il Terni è stato poi riammesso in Prima Divisione 1931-1932.

Risultati

Tabellone

Calendario 

Note
 Terni-Molfetta e Terni-Brindisi 0-2 per rinuncia; Trani-Terni 2-0 a tavolino (sospesa sul risultato di 7-0 per incidenti sugli spalti); Terni-Ascoli 0-2 a tavolino Foligno Molfetta 0-2 a tavolino.
 25 gennaio 1931 Brindisi-Foligno (rinviata).
 22 febbraio 1931 Brindisi-Biscegliese 1-1 (rinviata).
 19 marzo 1931 Brindisi-Taranto 1-1 (rinviata per impraticabilità di campo).
 6 aprile 1931 Perugia-Foligno (rinviata).
 19 aprile 1931 Taranto-Trani 0-0 (1-1 sul campo, gara annullata per errore tecnico ammesso dall'arbitro Bertoni che concesse un rigore, mentre il difensore tarantino Toso stava aiutando l'avversario a rialzarsi. La ripetizione della gara, prevista in campo neutro dapprima a Brindisi il 12 aprile 1931, fu disputata a Napoli.

Girone finale Sud 
Le squadre ammesse al girone finale Sud furono Salernitana e Cagliari.

Classifica finale

Legenda:
      Promossa in Serie B 1931-1932.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione/ammissione alle finali che per la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Risultati

Note

Bibliografia

Giornali
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e le Biblioteche Universitarie di Pavia, Modena e Padova più la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Gazzetta dello Sport, stagione 1930-1931, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
 Quotidiano La Stampa di Torino, consultabile qui
 Si forniscono qui di seguito i link alle singole pagine digitalizzate da cui sono stati tratti i risultati. Dato che i link alle pagine digitalizzate si aprono solo se si cliccano all'interno del sito dell'archivio della Stampa, per visualizzarli si consiglia: 1) di copiare i link fornito qui sotto con una delle funzioni del tasto destro del mouse; 2) di andare sul sito dell'archivio della Stampa; 3) incollare il link copiato da Wikipedia nella barra indirizzo; in questo modo il link alla pagina digitalizzata dovrebbe funzionare.

 1ª giornata: La Stampa del 29-09-1930, pag. 4.
 4^ di ritorno: La Stampa del 02-02-1931, pag. 4

Libri

 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 Biblioteca Universitaria Estense di Modena.

Collegamenti esterni 
 
  e le classifiche.
 
 

Calcio nel 1930
Calcio nel 1931
1930